Mike Halmo (né le  à Waterloo dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Statistiques 

|-
| 2008-2009 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||62 ||5 ||3 ||8 ||90 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2009-2010 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||60 ||11 ||18 ||29 ||121 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||59 ||20 ||23 ||43 ||121 ||22 ||5 ||10 ||15 ||36
|-
| 2011-2012 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||66 ||40 ||45 ||85 ||162 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||5 ||1 ||0 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||46 ||5 ||9 ||14 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||56 ||18 ||20 ||38 ||137 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Islanders de New York ||LNH ||20 ||1 ||0 ||1 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||33 ||10 ||8 ||18 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||74 ||22 ||19 ||41 ||117 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2016-2017 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||69 ||16 ||12 ||28 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HC Bolzano ||EBEL ||54 ||19 || 29 || 48 || 69 || 18 || 1 ||	5 ||6 ||18
|-
| 2018-2019 ||Ilves Tampere ||SM-Liiga ||52 ||5 || 11 || 16 || 111 || 6 || 1 || 0 || 1 ||4
|-
| 2019-2020 || Iserlohn Roosters || DEL || 52 || 11 || 20 || 31 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Bolzano || ICEHL||38 ||11 || 16 || 27 || 91 || 12 || 3 || 6 || 9 ||14
|-
| 2021-2022|| HC Bolzano || ICEHL ||  || 

| 20 ||1 ||0 ||1 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
2010-2011 : champion de la Coupe J.-Ross-Robertson avec l'Attack d'Owen Sound.

Références

Liens externes

Naissance en mai 1991
Naissance à Waterloo (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du HC Bolzano
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur de l'Ilves Tampere